Алексе́й Ники́тин:
 Никитин, Алексей Валерьевич (род. 1992) — российский футболист.
 Никитин, Алексей Васильевич (1900—1973) — советский генерал-полковник авиации.
 Никитин, Алексей Иванович (1918—1954) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Никитин, Алексей Иванович (1907—1991) — ректор Иркутского государственного медицинского университета.
 Никитин, Алексей Максимович (1876—1939) — русский адвокат и политический деятель.
 Никитин, Алексей Петрович (1777—1858) — русский генерал от кавалерии.
 Никитин, Алексей Сергеевич (род. 1967) — русскоязычный украинский писатель.
 Никитин, Алексей Фёдорович (род. 1932) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.